Ventura kan referere til
 Ventura (Californien) – en by i Californien, USA (hovedbyen i Ventura County)
 Ventura County – et amt beliggende i den sydlige del af Californien
 Lockheed Ventura – et 2-motors propeldrevet bombefly fra amerikanske Lockheed (1941)
 Gioacchino Ventura – en italiensk romersk-katolsk gejstlig (1792-1861), Teatinerordenens Ordensgeneral